В Монголии зарегистрировано 10 авиакомпаний, владеющих в общей сложности около 60 самолетами и 30 вертолетами. Это список авиакомпаний, которые имеют сертификат эксплуатанта выданный гражданской авиации Монголии.

Список

Также у правительства Монголии есть на хранении 30 самолетов Ан-2, не принадлежащих ни одной авиакомпании.

Примечания